Арвал:

 Арвал — город в индийском штате Бихар.
 Арвал — округ в индийском штате Бихар.